Het 34e seizoen van de UEFA Cup (2004/05) begon met twee kwalificatierondes. De clubs die uit de kwalificatieronde kwamen, en de clubs die al geplaatst waren, speelden in de eerste ronde van de UEFA Cup. Dit seizoen was er een nieuwe opzet, want de groepsfase deed haar intrede.

Voorrondes

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Eerste ronde 

 Omdat er geen vliegtuigen mochten landen in Israël kon Heerenveen niet zijn uitwedstrijd spelen. Daarom werd er maar een wedstrijd gepeeld, namelijk die in Heerenveen. De regel dat doelpunten die uit gemaakt worden dubbel tellen kwam te vervallen. Bij een gelijkspel zou er daarom verlenging gespeeld zijn. Zover hoefde het echter niet te komen want Heerenveen won de wedstrijd overtuigend met 5 tegen 0.

Alle Nederlandse en Belgische clubs plaatsten zich voor de groepsfase, behalve Heerenveen waren dat FC Utrecht, Feyenoord, AZ, Standard Luik en Beveren.

De winnaars uit de eerste ronde plaatsten zich voor de tweede ronde, de groepsfase. In elke poule zitten 5 clubs. Iedere club speelt 1 keer tegen de andere 4 clubs uit de poule. In totaal spelen de clubs 2 uitwedstrijden en 2 thuiswedstrijden.

Hieronder staat de groepsfase. Eerst staat er de eindstand in de poules, daarna de uitslagen van de gespeelde wedstrijden.
De eerste drie clubs uit de poules plaatsten zich voor de derde ronde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Derde ronde 
In de derde ronde zitten de nummers 1 tot en met 3 van de poules uit de groepsfase en de nummers 3 uit de poules van de Champions League, zie hiervoor: Champions League seizoen 2004/2005.

De derde plaatsen uit de Champions League:
 Olympiakos Piraeus
 Dynamo Kiev
 Ajax
 Fenerbahçe
 Panathinaikos
 Sjachtar Donetsk
 Valencia CF
 CSKA Moskou

Doordat Ajax derde werd in poule C in de Champions League mochten ze in de derde ronde van de UEFA cup spelen. In totaal waren er zodoende 4 Nederlandse clubs in de derde ronde. AZ, Ajax, Feyenoord en Heerenveen. Slechts één hiervan redde het, AZ. De uitslagen waren:

Achtste finale 
Alleen AZ wist zich te plaatsen, zij het ternauwernood omdat het tegen Aken een kwartier voor tijd nog altijd 1-0 achter stond. AZ moest winnen om zich te plaatsen en deed dat uiteindelijk ook. Ze lootten vervolgens tegen Sjachtar Donetsk.

De uitslagen van de Achtste finale:

Kwartfinale

Halve finale 
AZ haalde bijna de finale, in de blessuretijd van de verlenging ging het mis. Sporting Lissabon plaatste zich in de allerlaatste minuut van de wedstrijd en was topfavoriet om de UEFA-cup te winnen, mede doordat zij in eigen stadion de finale mochten spelen.

Finale 

Sporting Lissabon was de eerste helft beter. Het maakte zijn favoriete rol in het begin waar en kwamen op 1-0-voorsprong. CSKA Moskou kwam er nauwelijks aan te pas, maar counterde slim. Na rust speelden de Russen slimmer en nadat Lissabon een enorme grote kans miste, besliste Moskou de wedstrijd. CSKA Moskou werd winnaar van de UEFA-cup 2004-2005.

Externe links 
 European Cups Archive

UEFA Cup
Europacupvoetbal 2004/05